Marte – pianeta del sistema solare
Marte – in astrologia, pianeta dell'aggressività, dell'azione, del dinamismo e dell'impulsività
Marte – Ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide
Marte – dio della guerra nella mitologia romana
Marte – dipinto di Diego Velázquez
Marte – missile antinave a corto raggio aviolanciabile
Marte – forma norvegese del nome proprio di persona italiano femminile Marta, nonché nome maschile italiano
Starling Marte – giocatore di baseball dominicano
 Marte  – area a governo locale (local government area) della Nigeria
Marte (Mars) – serie televisiva statunitense del 2016

Altri progetti